

Geografia

Mollington (Cheshire)
Mollington (Oxfordshire)